European Quality Award: Premio assegnato annualmente dall'EFQM alla società che si è distinta nell'ambito della qualità totale 
External Quality Assessment (in italiano: Valutazione esterna di qualità)